Newtype () — щомісячний японський журнал про аніме, мангу, наукову фантастику і відеоігри. Він був запущений видавництвом Kadokawa Shoten 8 березня 1985-го з квітневого номера, і з тих пір регулярно випускається 10 числа кожного місяця в рідній країні. Існувала також англійська версія, так звана Newtype USA, версія Newtype також публікується в Кореї. Побічні публікації Newtype існують і в Японії, наприклад, Newtype Hero/Newtype the Live (які присвячені tokusatsu) і NewWORDS (яка орієнтована на зріліший дорослий ринок), а також численні випуски обмеженого запуску версій (таких як Clamp Newtype).

Посилання 
 Офіційний сайт

Журнали Японії
Щомісячні журнали
Друковані видання, засновані 1985
Журнали аніме та манґи